Пикиньи () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия, департамент Сомма. Входил в состав округа Амьен.

В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2009 г.):

 Айи-сюр-Сомм (3 188 чел.)
 Анже-сюр-Сомм (695 чел.)
 Беллуа-сюр-Сомм (745 чел.)
 Беттанкур-Сент-Уан (587 чел.)
 Брейи (474 чел.)
 Бурдон (381 чел.)
 Бушон (153 чел.)
 Виль-ле-Маркле (492 чел.)
 Виньякур (2 325 чел.)
 Изе (262 чел.)
 Кавийон (109 чел.)
 Конде-Фоли (871 чел.)
 Круи-Сен-Пьер (328 чел.)
 Л'Этуаль (1 227 чел.)
 Ла-Шоссе-Тиранкур (662 чел.)
 Ле-Меж (182 чел.)
 Пикиньи (1 372 чел.)
 Су (135 чел.)
 Феррьер (462 чел.)
 Фликсекур (3 222 чел.)
 Фурдринуа (339 чел.)

Экономика 

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 4,1 %
 промышленность — 22,8 %
 строительство — 10,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 32,8 %
 государственные и муниципальные службы — 30,2 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре Франсуа Олланду 27,9 % голосов против 27,1 % у Марин Ле Пен и 21,3 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 56,5 % голосов (2007 г. 1 тур: Саркози — 26,4 %, Сеголен Руаяль — 25,5 %; 2 тур: Руаяль — 51,5 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 1-му избирательному округу департамента Сомма они поддержали кандидата Социалистической партии Паскаль Буастар, набравшую 24,0 % голосов в 1-м туре и 57,2 % - во 2-м туре. На региональных выборах 2010 года в 1-м туре победил альтернативный список "левых" во главе с депутатом Национального собрания Максимом Греметцем, собравший 25,1 % против 19,9 % у списка «правых» и 17,6 % у списка социалистов. Во 2-м туре «левый список» с участием социалистов и «зелёных» во главе с Президентом регионального совета Пикардии Клодом Жеверком получил 51,1 % голосов, «правый» список во главе с мэром Бове Каролин Кайё занял второе место с 27,9 %, а Национальный фронт с 21,0 % финишировал третьим.

См. также 
 Округа департамента Сомма
 Коммуны департамента Сомма

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Сомма